Holt kan henvise til flere stednavne:

 Danmark
 Holt (Bindslev Sogn) – en bebyggelse i Bindslev Sogn, Hjørring Kommune
 Holt (Gram Sogn) – en bebyggelse i Gram Sogn, Haderslev Kommune
 Holt (Rind Sogn) – en bebyggelse i Rind Sogn, Herning Kommune
 Holt (Græsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Græsted Sogn, Gribskov Kommune
 Holt (Vamdrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vamdrup Sogn, Kolding Kommune
 Holt (Sydslesvig) – en landsby og kommune i delstaten Slesvig-Flensborg kreds i Slesvig-Holsten

 Norge
 Holt (Kongsvinger)
 Holt (Tvedestrand)

 Andet
 Holt (traktor) – et køretøj med larvefødder, fremstillet af Holt Manufacturing Company